Szlakiem Grodów Piastowskich 2019, oficjalnie CCC Tour Grody Piastowskie 2019 – 54. edycja wyścigu kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich, która odbyła się w dniach od 10 do 12 maja 2019 na liczącej ponad 418 kilometrów trasie z Polkowic do Dzierżoniowa, składającej się z czterech etapów. Impreza kategorii 2.2 była częścią UCI Europe Tour 2019.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1a

Etap 1b

Etap 2

Etap 3

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2019 w polskim sporcie
2019
UCI Europe Tour 2019